Павлов, Анатолий Андреевич (род. 1952) — советский футболист.
 Павлов, Анатолий Владимирович (1919—2008) — советский учёный.
 Павлов, Анатолий Георгиевич (1920—2007) — советский деятель военной разведки, генерал-полковник.
 Павлов, Анатолий Дмитриевич (род. 1936) — советский футболист.
 Павлов, Анатолий Иванович (1930—2000) — советский военный деятель, Герой Советского Союза, вице-адмирал.